Eurysphindus är ett släkte av skalbaggar. Eurysphindus ingår i familjen slemsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemsvampbaggar
Eurysphindus